Bergfeldsiedlung ist der Name folgender Orte:

 Bergfeldsiedlung (Gemeinde Lang), Ortsteil von Lang, Bezirk Leibnitz, Steiermark
 Bergfeldsiedlung (Gemeinde Waldbach-Mönichwald), Ortsteil von Waldbach-Mönichwald, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark